Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1994./95.

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

2. ŽNL Varaždinska 

 Izvori: 
 Nogomet u ludbreškom kraju  
 Varaždinske vijesti 
 Varaždinske vijesti

Poveznice 
 1. HNL 1994./95.
 2. HNL 1994./95.
 3. HNL 1994./95.
 4. rang HNL-a 1994./95.
 5. rang HNL-a 1994./95.
 7. rang HNL-a 1994./95.
 Ostale lige 1994./95.
 Hrvatski nogometni kup 1994./95.

Izvori 

1994-95
 6